Cuna ist 

 eine Ethnie in Panama, siehe Kuna (Ethnie)

CUNA ist 
 eine italienische Normungsorganisation und steht für Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo, siehe Motorleistung nach CUNA

Cuna bezeichnet
 einen Ortsteil von Monteroni d’Arbia

Siehe auch:
 Kuna
 Kuhna
 Cunha

Abkürzung